Мишланов, Аркадий Ильич (1925—2010) — советский сталевар, Герой Социалистического Труда (1958).
 Мишланов, Валерий Александрович (род. 1950) — российский лингвист, профессор ПГНИУ и Пермской духовной семинарии.
 Мишланов, Виталий Юрьевич (род. 1967) — российский терапевт, пульмонолог, профессор ПГМУ, член-корреспондент РАН (2016).
 См. также
 Мишланова, Светлана Леонидовна (род. 1965) — российский лингвист, профессор ПГНИУ.